Johannes Albert Neuhuys, kunstschilder
 Albertus Johannes Augustus Neuhuys, etser en kunstenaar
 Theo Neuhuys, tekenaar en lythograaf